Il doppio del torneo di tennis Open d'Orleans 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Grégory Carraz e Antony Dupuis 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (Campioni)
 Bart Beks /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)

 Paul Capdeville /  Adrián García (semifinali)
 Michael Berrer /  Alexander Peya (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open d'Orleans 2005